Cuaternario puede referirse a:

 Período cuaternario (geología).
 Código cuaternario (ADN).
 Compás cuaternario (música).